Le Label Adone est une structure associative formée mi 2004 qui accompagne des artistes en début de carrière en étant un label discographique et un organisateurs de tournées.

Les Artistes 
 Les Fatals Picards ; albums chez Adone : Picardia Independenza () et Pamplemousse mécanique ()
 Oldelaf et Monsieur D ; albums chez Adone : Chansons cons () et L'album de la maturité ()
 Les Petites Bourrettes ; albums chez Adone : Comme des rois (), Bam Bam () et Sous les jupes à fleurs'' ()
 La Sex Bomb

Festival Adone 
En 2005, Adone a organisé son premier festival qui s'est déroulé à la Scène Bastille à Paris. 6 et  : Concerts de Oldelaf et Monsieur D et des Petites Bourrettes. 13 et  : Concerts des Fatals Picards et de la Sex Bomb.

Liens externes 
 Label Adone

Label discographique indépendant
Label de rock indépendant